Il doppio  dell'ATP Challenger Trophy 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Grigor Dimitrov e Tejmuraz Gabašvili erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Karol Beck e Lukáš Rosol hanno battuto in finale 4–6, 7–6(3), [10–8] Alexander Peya e Martin Slanar.

Teste di serie

  Alexander Peya /  Martin Slanar (finale)
  Harsh Mankad /  Guillermo Olaso (semifinali)

  Karol Beck /  Lukáš Rosol (campioni)
  Rainer Eitzinger /  Bertram Steinberger (primo turno)

Tabellone

Note 
 

ATP Challenger Trophy 2010